Riexingen bezeichnet:

 Burg Riexingen, siehe Schloss Unterriexingen
 Herren von Riexingen